Виктор Геловани:
 Геловани, Виктор Арчилович (род. 1944) — советский и российский учёный, академик РАН, доктор технических наук.
 Геловани, Виктор Георгиевич (1878—1921) — князь.